Свети Илия може да се отнася за:

 Илия (пророк), старозаветен пророк и християнски светец;
 Свети Илия, връх в Боздаг, Егейска Македония, Гърция;
 Свети Илия, връх в Родопите;
 Свети Илия, връх в Родопите;
 Свети Илия, връх в Родопите;
 Свети Илия, връх в Родопите;
 Свети Илия, връх в Средна гора;
 Свети Илия, връх в Стара планина;
 Свети Илия, връх в Стара планина;
 Свети Илия (дем Въртокоп), село в Егейска Македония, дем Въртокоп, Гърция;
 Свети Илия (Хърватия), село в Хърватия.
 Свети Илия, планинска верига в югоизточната част на щата Аляска, САЩ

Църкви и манастири 
 „Свети Илия“, манастир в Белополци;
 „Свети Илия“, късносредновековна българска църква в град Бобошево, област Кюстендил;
 „Свети Илия“, късносредновековна българска църква в село Граница, област Кюстендил;
 „Свети Илия“, българска църква в село Дорково, област Пазарджик;
 „Свети Илия“, късносредновековна българска църква в крепостта Урвич, край София;
 „Свети Илия“, бивша българска църква в Букурещ, Румъния;
 Горнобрезнишки манастир „Свети Илия“, манастир в Пиринска Македония, България;
 „Свети Илия“, скална църква край пробищипското село Лесново, Република Македония.

Вижте също 
 Илия;
 Светиилийски възвишения.